

Cinema 
 Le Rendez-vous – film del 1910 diretto da Léonce Perret
 Le Rendez-vous – film del 1911 diretto da Georges Denola
 Le Rendez-vous o Rendezvous – film del 1958 diretto da Bernard Devlin
 Le Rendez-vous – film del 1999 diretto da Husky Kihal
 Le Rendez-vous – film del 2006 diretto da Sarra Abidi

Letteratura 
 L'appuntamento (Le rendez-vous) – racconto di Guy de Maupassant del 1889